Brevinucula verrilli är en musselart som först beskrevs av Dall 1886.  Brevinucula verrilli ingår i släktet Brevinucula och familjen nötmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötmusslor
verrilli